En mathématiques, le terme de constante d'Euler, du nom du mathématicien Leonhard Euler, peut faire référence au :
 nombre e, parfois appelé « nombre d'Euler » ou « constante de Neper », base du logarithme naturel ou logarithme népérien,
 nombre γ ou constante d'Euler-Mascheroni.